Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2011 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Květa Peschke in Katarina Srebotnik sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 

 Vania King /  Jaroslava Švedova (drugi krog)
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (prvakinji)
 Liezel Huber /  Lisa Raymond (četrtfinale)
 Sania Mirza /  Jelena Vesnina  (polfinale)
 Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (drugi krog)
 Nadja Petrova /  Anastasia Rodionova (četrtfinale)
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (prvi krog)
 Peng Shuai /  Zheng Jie ''(četrtfinale)

<ol start=9>
 Julia Görges /  Marija Kirilenko ''(prvi krog)
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová ''(tretji krog)
 María José Martínez Sánchez /  Anabel Medina Garrigues ''(drugi krog)
 Chan Yung-jan /  Monica Niculescu ''(drugi krog)
 Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańska ''(tretji krog)
 Cara Black /  Shahar Pe'er ''(tretji krog)
 Chuang Chia-jung /  Hsieh Su-wei ''(prvi krog)
 Olga Govortsova /  Ala Kudrjavceva ''(drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
|RD4=Četrtfinale

|RD1-seed01=3
|RD1-team01= L Huber  L Raymond
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3= 
|RD1-seed02= 
|RD1-team02= J Dokić  B Jovanovski
|RD1-score02-1=1
|RD1-score02-2=2
|RD1-score02-3= 

|RD1-seed03= 
|RD1-team03= M Krajicek  L Šafářová
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=3
|RD1-score03-3= 
|RD1-seed04=Q
|RD1-team04= U Radwańska  Ar Rodionova
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3= 

|RD1-seed05= 
|RD1-team05= A Kerber  C McHale
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3= 
|RD1-seed06=LL
|RD1-team06= N Lertcheewakarn  J Moore
|RD1-score06-1=2
|RD1-score06-2=4
|RD1-score06-3= 

|RD1-seed07=WC
|RD1-team07= A Keothavong  L Robson
|RD1-score07-1=5
|RD1-score07-2=2
|RD1-score07-3= 
|RD1-seed08=16
|RD1-team08= O Govortsova  A Kudrjavceva
|RD1-score08-1=7
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3= 

|RD1-seed09=10
|RD1-team09= I Benešová 
|RD1-score09-1=7<sup>7
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3= 
|RD1-seed10= 
|RD1-team10= D Cibulková  P Kvitová
|RD1-score10-1=6<sup>3
|RD1-score10-2=4
|RD1-score10-3= 

|RD1-seed11= 
|RD1-team11= K Barrois  A-L Grönefeld
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=7<sup>7
|RD1-score11-3= 
|RD1-seed12= 
|RD1-team12= C Dellacqua  R Stubbs
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=6<sup>2
|RD1-score12-3= 

|RD1-seed13=Q
|RD1-team13= L Lee-Waters  M Moulton-Levy
|RD1-score13-1=3
|RD1-score13-2=2
|RD1-score13-3= 
|RD1-seed14=LL
|RD1-team14= M Erakovic  T Tanasugarn 
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3= 

|RD1-seed15= 
|RD1-team15= K Jans  A Rosolska
|RD1-score15-1=6
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3=6
|RD1-seed16=7
|RD1-team16= A Hlaváčková  L Hradecká
|RD1-score16-1=2
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=4

|RD2-seed01=3
|RD2-team01= L Huber  L Raymond
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3= 
|RD2-seed02=Q
|RD2-team02= U Radwańska  Ar Rodionova
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=0
|RD2-score02-3= 

|RD2-seed03= 
|RD2-team03= A Kerber  C McHale
|RD2-score03-1=2
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=6
|RD2-seed04=16
|RD2-team04= O Govortsova  A Kudrjavceva
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=2
|RD2-score04-3=1

|RD2-seed05=10
|RD2-team05= I Benešová 
|RD2-score05-1=5
|RD2-score05-2=7
|RD2-score05-3=6
|RD2-seed06= 
|RD2-team06= K Barrois  A-L Grönefeld
|RD2-score06-1=7
|RD2-score06-2=5
|RD2-score06-3=4

|RD2-seed07=LL
|RD2-team07= M Erakovic  T Tanasugarn 
|RD2-score07-1=3
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=6
|RD2-seed08= 
|RD2-team08= K Jans  A Rosolska
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=2
|RD2-score08-3=3

|RD3-seed01=3
|RD3-team01= L Huber  L Raymond
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3= 
|RD3-seed02= 
|RD3-team02= A Kerber  C McHale
|RD3-score02-1=1
|RD3-score02-2=0
|RD3-score02-3= 

|RD3-seed03=10
|RD3-team03= I Benešová 
|RD3-score03-1=2
|RD3-score03-2=1
|RD3-score03-3= 
|RD3-seed04=LL
|RD3-team04= M Erakovic  T Tanasugarn 
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3= 

|RD4-seed01=3
|RD4-team01= L Huber  L Raymond
|RD4-score01-1='''6
|RD4-score01-2=6<sup>1
|RD4-score01-3=11
|RD4-seed02=LL
|RD4-team02=

Spodnji del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2011